Garsoniera – film z 1960 roku
 miejsce do mieszkania → zobacz kawalerka